

Бельфонт — місто, штат Арканзас
 Бельфонт — місто, штат Делавер
 Бельфонт — місто, штат Кентуккі
 Бельфонт — місто, штат Пенсільванія